— железнодорожная станция на линии Тиёда, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио. Станция линии Тиёда имеет обозначение C-02. Станция была открыта 20 октября 1972 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
Tokyo Metro: Станция Омотэсандо